

Patronyme 

Anselme Chiasson (1911-2004), prêtre, ethnographe et folkloriste canadien ;
Alex Chiasson (1990- ), joueur canadien de hockey sur glace ;
Dominic Chiasson (1977- ), joueur de hockey sur glace canadien ;
Donat Chiasson (1930-2003), ecclésiastique canadien ;
Elphège Chiasson, homme d'affaires canadien ;
Herménégilde Chiasson (1946-), artiste canadien ; 
Steve Chiasson (1967-1999), joueur canadien de hockey sur glace.

Toponyme 

Chiasson-Savoy, village canadien du Nouveau-Brunswick.